De Hamburg-Liga 2006/07 was het 62ste voetbalkampioenschap van de Hamburg-Liga, tot vorig seizoen Verbandsliga en de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Hamburg-Liga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen maar verzaakte aan promotie, net als de volgende vier clubs waardoor nummer zes Lurup promoveerde.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2006/07